Machcin est le nom de plusieurs localités polonaises :
 Machcin, village de la voïvodie de Mazovie
 Machcin, village de la voïvodie de Grande-Pologne